Das Wort Miquelon (baskisch für „Michael“) bezeichnet:

 Saint-Pierre und Miquelon, ein französisches Überseegebiet.
 Miquelon-Langlade, eine Insel vor der Kanadischen Küste, die zu Saint-Pierre und Miquelon gehört
 Miquelon (Insel) eine Teilinsel selbiger.
 Miquelon (Ort) ein Ort auf selbiger.